Le Arrow McLaren SP est une écurie de course automobile américaine qui engage des voitures dans le championnat NTT IndyCar Series. L'équipe, anciennement nommée Sam Schmidt Motorsports puis Arrow Schmidt Peterson Motorsports, a été fondée par l'ancien pilote  en 2001, quelques mois après son grave accident. En 2013, Sam Schmidt est rejoint par Ric Peterson, directeur général de la société Oculus Transport. 

En août 2019, l'écurie britannique de Formule 1 McLaren Racing, déjà triple-vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, annonce son retour à plein temps en IndyCar pour la saison 2020 en partenariat avec le Schmidt Motorsports. La nouvelle équipe devient officiellement Arrow McLaren SP.

Pilotes 
  Alex Barron (2001)
  Jaques Lazier (2001)
  Davey Hamilton (2001)
  Anthony Lazzaro (2001–2002)
  Richie Hearn (2001–2005)
  Greg Ray (2002)
  Jimmy Kite (2002)
  Mark Dismore (2002)
  Airton Daré (2006)
  Buddy Lazier (2007)
  Alex Lloyd (2009)
  Townsend Bell (2010-2011)
  Wade Cunningham (2011)
  Hideki Mutoh (2011)
  Martin Plowman (2011)
  Alexandre Tagliani (2011)
  Dan Wheldon (2011), décédé en course le 16 octobre 2011 lors de l'épreuve de Las Vegas
  Jay Howard (2011, 2017-2019)
  Simon Pagenaud (2012-2014)
  Tristan Vautier (2013)
  Katherine Legge (2013)
  Jacques Villeneuve (2014) 
  Mikhail Aleshin (2014-2017)
  James Hinchcliffe (2015-2019) 
  Ryan Briscoe (2015)
  James Jakes (2015)
  Conor Daly (2015, 2019)
  Oriol Servià (2016, 2019)
  Sebastián Saavedra (2017)
  Jack Harvey (2017-2019)
  Carlos Muñoz (2018)
  Robert Wickens (2018) 
  Marcus Ericsson (2019) 
  Patricio O'Ward (2020)
  Oliver Askew (2020)
  Fernando Alonso (2020)

Résultats en IndyCar Series

Notes et références

Liens Externes 
 Site officiel
 Page du site officiel de l'IndyCar Series

Écurie IRL
Indy Racing League